Moniliformis är ett släkte av hakmaskar. Moniliformis ingår i familjen Moniliformidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Moniliformis